Thomas Winnington ist der Name folgender Personen:

* Thomas Winnington (Politiker) (1696–1746), britischer Politiker
 Thomas Winnington, 3. Baronet (1779–1839), britischer Politiker
 Thomas Winnington, 4. Baronet (1811–1872), britischer Politiker